Gosselin ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin-Octave Roland-Gosselin (1870–1952), französischer Bischof
 Claude-Yves Gosselin (* 1961), französischer Autorennfahrer und Unternehmer
 David Gosselin (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Emile Gosselin (1921–1982), belgischer Bahnradsportler
 Gustave Gosselin, belgischer Autorennfahrer
 Guy Gosselin (* 1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Hervé Gosselin (* 1956), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Angoulême
 Jacques Gosselin (1897–1953), französischer Kolonialbeamter

 Pascal-François-Joseph Gossellin (1751–1830), französischer Altertumsforscher
 Pierre Gosselin (* 1932), belgischer Radrennfahrer
 Richmond Gosselin (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Robert Roland-Gosselin (1854–1925), französischer Botaniker